Le ministère de l'Exploitation minière et de l'Énergie (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) est le département ministériel du gouvernement serbe chargé de la politique énergétique et de la politique minière en Serbie.

Organisation 
Le ministère s'organise autour de 7 sections ou départements :

 le Département de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables ;
 le Département de l'énergie électrique ;
 le Département de la coopération internationale et de la gestion des projets ;
 le Département de contrôle et de surveillance ;
 le Département de la protection de l'environnement ;
 le Département de planification et de gestion de l'environnement ;
 le Département du pétrole et du gaz.

Missions

Ministres

Notes et références

Articles connexes 
Gouvernement de la Serbie
Aires protégées de Serbie

Lien externe 
  

Ministère serbe
Environnement en Serbie
Serbie
Serbie
Politique énergétique en Serbie